goto est une instruction de langage informatique ;

Toponyme  

 Gotō, une ville de la préfecture de Nagasaki au Japon ;
 Îles Gotō, archipel du Japon ;
 Beka Goto : Village du Cameroun

Nom de personne 

 Maki Gotō (1985), chanteuse japonaise ;
 Aritomo Gotō (1888-1942), amiral de la Marine impériale japonaise ;
 Hirooki Goto (1979-), catcheur japonais ;
 Yuki Gotō (1993-), chanteuse japonaise ;
 Midori Gotō (1971-), violoniste japonaise ;
 Shoko Goto (1985-), actrice japonaise ;
 Meisei Gotō (1932-1999), écrivain japonais ;
 Yūko Gotō (1975-), seiyū japonaise ;
 Kumiko Gotō (1974-), actrice et chanteuse japonaise ;
 Fusanosuke Gotō (1879-1924), soldat de l'armée impériale japonaise ;
 Keita Gotō (1882-1959), homme d'affaires et politicien japonais ;
 Risako Gotō (1997-), chanteuse japonaise ;
 Suguru Goto, compositeur et performer né au Japon ;
 Yukio Goto, footballeur japonais ;
 Keiichirō Gotō (1918–2004), photographe japonais ;
 Tadamasa Goto (né en 1942), ancien yakusa ;
 Taro Goto (1969-), footballeur japonais ;
 Yoshikazu Goto (1964-), footballeur japonais ;
 , informaticien, auteur de la bibliothèque de calcul 

Gotō est un prénom notamment porté par :
 Gotō Shinpei (1857-1929), est un médecin et homme politique japonais ;
 Gotō Mototsugu (1565-1615), samouraï japonais ;
 Gotō Shōjirō (1838-1897), samouraï japonais ;
 Gotō Chūgai (1866-1938), écrivain japonais ;

Divers 
Goto est une marque notamment utilisée par :
 GOTO Software, groupe de sociétés du secteur informatique.

Homonymie de prénom